Drahtseilakt ist:

 eine akrobatische Vorführung, siehe Seiltanz

 eine Redewendung, siehe Drahtseilakt (Redewendung)